Lamoille pode ser:

 Condado de Lamoille, em Vermont.
 Lamoille, comunidade no estado de Nevada.
 Lamoille Canyon, no estado do Nevada.
 Rio Lamoille, no estado de Vermont.

Desambiguação